

Miejscowości w Polsce 
 Wągrodno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Ruja 
 Wągrodno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Wągrodno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów 
 Wągrodno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Zobacz też 
 Nowe Wągrodno